Луго, Бернардо де () (конец XVI века, , Испания — середина XVII века, , Нью-Мексико) — испанский лингвист, доминиканский священник, миссионер. Составил первый словарь и грамматику языка чибча-муисков.

Биография 

Родился в селении Луго, Испания. Точная дата рождения неизвестна.

Став доминиканским монахом, был отправлен своими настоятелями в Америку, где посвятил свою жизнь миссионерской деятельности среди индейцев. Он изучил язык чибча — жителей королевства Новая Гранада (Колумбия), и опубликовал грамматику этого языка под таким названием «Gramatica de la lengua general del nuevo reyno de Granada, llamada Mosca» (Мадрид, 1629).

К концу жизни он удалился в монастырь в Санта-Фе (Нью-Мехико).

Произведения 
 Gramatica de la lengua general del nuevo reyno de Granada, llamada Mosca, 1629
 
Пинело в своей «Bibliotheca» к его работам относит также:

 «Confession» — на диалекте муисков.

Ссылки

См. также 
 Чибча (цивилизация)
 Чибча (язык)
 Чибчанские языки

Писатели Колумбии
Писатели Испании
Чибча
Лингвисты Испании
Лингвисты Колумбии
Доминиканцы Испании
Католические миссионеры
Доколумбовы культуры
Чибчанские языки
История Колумбии
Персоналии, чья дата рождения не установлена